La Noche Amarilla 2021 es la XXVI edición de la tradicional Noche Amarilla, en la cual el Barcelona Sporting Club muestra su plantilla para la temporada. Se disputará el 14 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil.

Invitado especial 
El 26 de enero mediante Twitter y YouTube fue el anuncio de que Javier Mascherano (campeón de la UEFA Champions League y Mundial de Clubes con el F.C. Barcelona) asistirá a la Cena Amarilla y  jugará para el Barcelona S.C. en este evento.

Refuerzos 
Se presentarán a las nuevas incorporaciones del equipo: Leonel Quiñónez, Bryan Caicedo, Luis Fernando León, Michael Carcelén, Gabriel Cortez, Sergio López, Jonathan Perlaza, Michael Hoyos, Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani.

Estadísticas

Véase también 
 Anexo:Temporada 2021 del Barcelona Sporting Club

Noche Amarilla